Dies ist eine Liste von Gabrielsklöstern:

Deutschland:
 Kloster St. Gabriel und Kirche Mariae Verkündigung, Berlin
 Kloster St. Gabriel (München) 
Kosovo:
 Erzengelkloster (Prizren)
Mexiko:
 Konvent San Gabriel in Cholula bei Puebla
Österreich:
 Missionshaus St. Gabriel, Maria Enzersdorf, Niederösterreich
 Benediktinerinnenkloster St. Gabriel, Sankt Johann bei Herberstein, Steiermark
Serbien:
 Kloster Tresije, Belgrad
Türkei:
 Kloster Mor Gabriel 
    

Gabriel
!